Il doppio del torneo di tennis Teheran Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Oliver Marach e Jean-Claude Scherrer che hanno battuto in finale Frank Moser e Jean-Michel Péquery 6-0, 6-0.

Teste di serie 

 Łukasz Kubot /  Michal Mertiňák (semifinali)
 Oliver Marach /  Jean-Claude Scherrer (Campioni)

 Viktor Bruthans /  Ivo Klec (quarti di finale)
 Frank Moser /  Jean-Michel Péquery (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Teheran Challenger 2004